Gesichtsschmerz oder Gesichtsneuralgie (auch Prosopalgie) bezeichnet verschiedene Krankheitsbilder, zum Beispiel:

 Atypischer Gesichtsschmerz
 Trigeminusneuralgie
 Aurikulotemporalisneuralgie
 Nasoziliarisneuralgie
 Form des Cluster-Kopfschmerzes (Sluder-Neuralgie)